Dane je naselje koje se nalazi u sastavu Grada Samobora, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 1,98 km2.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 14 stanovnika, a 12 obiteljskih kućanstava prema popisu iz 2001.

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji
Samobor